Иоганн Кребс: Кребс, Иоганн Баптист (1774—1851) — немецкий оперный певец и масон.
 Кребс, Иоганн Людвиг (1713—1780) — немецкий лютнист, органист и композитор.